Indonesië
 Ngusikan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Ngusikan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java